Панковка — название населённых пунктов:

 Панковка — посёлок городского типа в Новгородском районе Новгородской области России.
 Панковка — село в Добропольском районе Донецкой области Украины.